Чемпионат Финляндии по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — соревнование по конькобежному спорту, проводится с 1971 года среди мужчин и женщин.

Призёры мужчины

Список призёров

Женщины

Список призёров

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на SpeedSkatingNews

Соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту